Cyrus (IMAP), sistema de e-mail
Cyrus (Minnesota), cidade nos Estados Unidos
Cyrus (filme), com Marisa Tomei e John C. Reilly